Franc(e) Forstnerič je lahko:
 France Forstnerič, slovenski kulturnik
 France Forstnerič (matematik)
 France Forstnerič (agronom)

Glej tudi
 priimek Forstnerič